Thomas Sheraton – ebanista inglese
 Sheraton Hotels and Resorts – catena alberghiera statunitense